Winiary ist der Name folgender Orte:
 Winiary (Pińczów), eine Ortschaft in der polnischen Gmina Pińczów im Powiat Pińczowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Winiary (Dwikozy), eine Ortschaft in der polnischen Gmina Dwikozy im Powiat Sandomierski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Winiary (Pałecznica), eine Ortschaft in der polnischen Gmina Pałecznica im Powiat Proszowicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Winiary (Gdów), eine Ortschaft in der polnischen Gmina Gdów im Powiat Wielicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Winiary (Głogówek), dt. Weingasse (Oberglogau), Stadtteil von Oberglogau (poln. Głogówek), Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Opole

Winiary ist der Name folgender Unternehmen:
 Winiary (Unternehmen), ein polnisches Unternehmen, das besonders für (Instant-)Suppen bekannt ist.

Winiary ist der Familienname folgender Personen:
 Leopold von Brese-Winiary (1787–1878), preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie